Klášter Rohr (německy Kloster Rohr) může označovat:

 Klášter Rohr (Bavorsko) – někdejší klášter augustiniánů, v současné době klášter benediktinů v Dolním Bavorsku
 Klášter Rohr (Durynsko) – někdejší klášter benediktinů a pozdější klášter benediktinek v Durynsku